Чикаленко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Чикаленко, Евгений Харлампиевич (1861—1929) — украинский общественный деятель, землевладелец, издатель, публицист.
 Чикаленко, Лев Евгеньевич (1888—1965) — украинский археолог, учёный, педагог, общественно-политический деятель.